Пабельон-де-Артеага () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес. Административный центр — город Пабельон-де-Артеага.

История 
Муниципалитет основан в 1964 году .

Состав 
В 2012 году в составе муниципалитета имелось 117 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Агуаскальентеса